Didone abbandonata steht für:

 Didone abbandonata (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1724)
 Didone abbandonata (Adolfati), Oper von Andrea Adolfati (1747)
 Didone abbandonata (Albinoni), Oper von Tomaso Albinoni (1724)
 Didone abbandonata (Andreozzi), Oper von Gaetano Andreozzi (1784)
 Didone abbandonata (Anfossi), Oper von Pasquale Anfossi (1775)
 Didone abbandonata (Auletta), Oper von Pietro Auletta (1759)
 Didone abbandonata (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1741)
 Didone abbandonata (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1748)
 Didone abbandonata (Bonno), Oper von Giuseppe Bonno (1752)
 Didone abbandonata (Boroni), Oper von Antonio Boroni (1768)
 Didone abbandonata (Brivio), Oper von Giuseppe Ferdinando Brivio (1739)
 Didone abbandonata (Chiarini), Oper von Pietro Chiarini (1748)
 Didone abbandonata (Ciampi), Oper von Vincenzo Legrenzio Ciampi (1754)
 Didone abbandonata (Coli), Oper von Bruno Coli (2001)
 Didone abbandonata (de Majo), Oper von Gian Francesco de Majo (1769)
 Didone abbandonata (Duni), Oper von Egidio Duni (1739)
 Didone abbandonata (Fiorillo), Oper von Ignazio Fiorillo (1751)
 Didone abbandonata (Fioroni), Oper von Giovanni Andrea Fioroni (1755)
 Didone abbandonata (Galuppi, 1740), Oper von Baldassare Galuppi (1740)
 Didone abbandonata (Galuppi, 1764), Oper von Baldassare Galuppi (1764)
 Didone abbandonata (Gazzaniga), Oper von Giuseppe Gazzaniga (1787)
 Didone abbandonata (Händel), Opernpasticcio von Georg Friedrich Händel (1737)
 Didone abbandonata (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1742)
 Didone abbandonata (Hirsch), Oper von Michael Hirsch (2004)
 Didone abbandonata (Holzbauer), Oper von Ignaz Holzbauer (1779)
 Didone abbandonata (Jommelli, 1747), Oper von Niccolò Jommelli (1747)
 Didone abbandonata (Jommelli, 1749), Oper von Niccolò Jommelli (1749)
 Didone abbandonata (Jommelli, 1763), Oper von Niccolò Jommelli (1763)
 Didone abbandonata (Koželuh), Oper von Leopold Koželuh (1795)
 Didone abbandonata (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1739)
 Didone abbandonata (Manna), Oper von Gennaro Manna (1751)
 Didone abbandonata (Mazzoni), Oper von Antonio Maria Mazzoni (1752)
 Didone abbandonata (Mercadante), Oper von Saverio Mercadante (1823)
 Didone abbandonata (Paër), Oper von Ferdinando Paër (1810)
 Didone abbandonata (Paisiello), Oper von Giovanni Paisiello (1794)
 Didone abbandonata (Perez), Oper von Davide Perez (1751)
 Didone abbandonata (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1770)
 Didone abbandonata (Porpora), Oper von Nicola Porpora (1725)
 Didone abbandonata (Rauzzini), Opernpasticcio von Venanzio Rauzzini (1775)
 Didone abbandonata (Reißiger), Oper von Carl Gottlieb Reißiger (1824)
 Didone abbandonata (Rinaldo di Capua), Oper von Rinaldo di Capua (1741)
 Didone abbandonata (Sarro), Oper von Domenico Sarro (1724)
 Didone abbandonata (Sarti, 1762), Oper von Giuseppe Sarti (1762)
 Didone abbandonata (Sarti, 1782), Oper von Giuseppe Sarti (1782)
 Didone abbandonata (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1744)
 Didone abbandonata (Schiassi), Oper von Gaetano Maria Schiassi (1735)
 Didone abbandonata (Schuster), Oper von Joseph Schuster (1776)
 Didone abbandonata (Schwanberger), Oper von Johann Gottfried Schwanberger (1765)
 Didone abbandonata (Scolari), Oper von Giuseppe Scolari (1752)
 Didone abbandonata (Terradellas), Oper von Domènech Terradellas (1750)
 Didone abbandonata (Traetta), Oper von Tommaso Traetta (1757)
 Didone abbandonata (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1726)
 Didone abbandonata (Zannetti), Oper von Francesco Zannetti (1766)
 Didone abbandonata (Zoppis), Oper von Francesco Zoppis (1758)